

Miejscowości w Polsce 
 Sławęcinek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław
 Sławęcinek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin

Zobacz też 
 Sławęcin